Ива́н Во́ронов: Воронов, Иван Дмитриевич (1915—2004) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 
 Воронов, Иван Михайлович (в монашестве Алипий; 1914—1975) — архимандрит Русской православной церкви, иконописец.